Чемпіонат Угорщини з футболу 1903 — 3-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона вперше здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1903
Угорщина
1903 в угорському спорті